Па́рсонс () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Парсонс, Алан (род. 1948) — британский музыкант, звукорежиссёр, продюсер.
 Парсонс, Альберт Росс (1848—1887) — деятель рабочего движения США.
 Парсонс, Бетти (1900—1982) — американская художница и арт-дилер.
 Парсонс, Грэм (1946—1973) — американский певец, гитарист и пианист.
 
 Парсонс, Джеффри (1929—1995) — австралийский пианист.
 Парсонс, Джеффри Клермонт (1910—1987) — английский поэт.
 Парсонс, Джим (род. 1973) — американский актёр.
 
 Парсонс, Доминик (род. 1987) — британский скелетонист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года.
  (1905—1991) — американский литературовед.
 Парсонс, Лиам (род. 1977) — канадский гребец.
 Парсонс, Лоуренс, 4-й граф Росс (1840—1908) — ирландский астроном.
 Парсонс, Луэлла (1881—1972) — американская журналистка, кинообозреватель и колумнист.
 Парсонс, Люси (1853—1942) — деятельница рабочего движения США.
 Парсонс, Майка (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Парсонс, Майкл (род. 1995) — американский фигурист.
 Парсонс, Мона Луиза (1901—1976) — канадская актриса, участница Движения сопротивления во Второй мировой войне.
 Парсонс, Нейтан (род. 1988) — австралийско-американский актёр.
 Парсонс, Нэнси (1942—2001) — американская актриса.
  (1951—1993) — американский керамист.
 Парсонс, Питер Джон (1936—2022) — британский антиковед, папиролог.
  (ок. 1535—1571) — английский композитор.
 Парсонс, Роберт (1546—1610) — английский иезуит и мыслитель.
 Парсонс, Рэйчел (род. 1997) — американская фигуристка.
 Парсонс, Теофиль (1750—1813) — американский юрист.
  (1939—2022) — американский философ.
 Парсонс, Толкотт (1902—1979) — американский социолог.
 Парсонс, Тони (род. 1955) — британский журналист и писатель.
 Парсонс, Торренс (1941—1987) — американский математик.
 
  (; 1763—1804) — британский художник.
  (род. 1933) — американский философ; сын Т. Парсонса.
 Парсонс, Чарлз Алджернон (1854—1931) — английский инженер и предприниматель, изобретатель многоступенчатой реактивной паровой турбины.
 Парсонс, Чарли (род. 1958) — британский телепродюсер, создатель франшизы «Survivor».
 Парсонс, Чендлер (род. 1988) — американский баскетболист.
 Парсонс, Элси Клюс (1875—1941) — американская антрополог, социолог, фольклорист и феминистка.
 Парсонс, Эндрю (род. 1977) — бразильский спортивный функционер, третий президент паралимпийского комитета.
 Парсонс, Эстель (род. 1927) — американская актриса и режиссёр.

Топоним США 
 Парсонс — город в Западной Виргинии.
 Парсонс — город в Канзасе.
  — город в Теннесси.
  — гора в Калифорнии.

Прочее 
 Парсонс — лунный кратер.

См. также 
 
 Персонс